Примера B Насьональ 2011/2012 — 26-й сезон Примеры B Насьональ, второго по значимости дивизиона чемпионата Аргентины. Он начался 6 августа 2011 года и закончился 23 июня 2012 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Стыковые матчи 
Первые матчи были проведены 28 июня, а ответные состоялись 1 июля.

|}

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте soccerway.com

2011/2012
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2011 году
Спорт в Аргентине в 2012 году